Dwoskin (auch Dvoskin) ist der Familienname folgender Personen:

 Stephen Dwoskin (1939–2012), US-amerikanischer Video-Künstler
 Victor Dvoskin (Wiktor Borissowitsch Dwoskin; * 1948), russisch-amerikanischer Jazzbassist